Korea – altro nome della Corea, intesa come area geografica
Distretto di Korea – distretto dell'India
Korea – film irlandese diretto da Cathal Black
Korea – film filippino diretto da Lamberto V. Avellana
Korea – località del Kentucky (Stati Uniti)
Korea – località dell'India